Krasna este cuvântul slav pentru „roșu” sau „frumos”.

Krasna se poate referi la:

Krásna, un (fost) oraș din Slovacia, care acum aparține de orașul Košice
Krásná (Districtul Cheb), sat din Cehia
Krásná (Districtul Frýdek-Místek), sat din Cehia
Krasna, Subcarpathia, Polonia
Krasna, Świętokrzyskie, Polonia
Krasna, Masovia, Polonia
Krasna, Pomerania de Vest, Polonia
Krasna, Poljčane, localitate din comuna Poljčane, Slovenia
Krasna, Nadvirna, sat de lângă Nadvirna, regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina
Krasna, Cieszyn, district din Cieszyn, Polonia

Vezi și
Krasne